Vörbach und Vörbächle sind geographische Namen:

 Vörbach (Waldachtal), vielleicht auch Vöhrbach, Mühle und Burgweiler des Ortsteils Cresbach der Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ruine Vörbach, Spornburg über Vörbach (Waldachtal) auf der Gemarkung der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Vörbächle, linker Zufluss der Waldach nach Vörbach, Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Graben zum Vörbächle, rechter Zufluss des Vörbächles bei Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vorbach